Die Comarca Odra-Pisuerga ist eine der zehn Comarcas in der Provinz Burgos der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.

Sie umfasst 45 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptort Melgar de Fernamental.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Comarca in Burgos